Letter to God kan avse:

 Letter to God (sång) – en låt och singel från 2010 av gruppen Hole
 Letter to God – dikter av Kenneth Patchen, se Brev till Gud och andra